МУР:
 Малий український роман — книга Андрія Любки (2020)
 Мистецький український рух

Акроніми